L'Open de Colombie de squash 2007 est l'édition 2007 de l'Open de Colombie de squash qui se déroule du 21 au 26 août à Bogota. Le tournoi fait partie de la catégorie PSA 2  Star et il est doté de  de prix.

Le tableau est composé de 16 participants dont huit têtes de série et quatre qualifiés. Une wild-card est attribuée à Ernesto Lucena.

Peter Barker conserve son titre face à Borja Golán et remporte son  Open de Colombie consécutif.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Open de Colombie de squash

Liens externes 

Open de Colombie de squash
Squash en 2007
Sport en Colombie en 2007
Sport en août 2007